37. Mistrzostwa Ameryki Południowej w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w Limie w Peru w roku 1993.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

1993
Lekkoatletyka w Peru
1993 w lekkoatletyce
Lima
1993 w Ameryce Południowej